The Little Death NYC — американская рок-группа. В её состав вошли Лаура Даун (вокал), Моби (гитара, бас), Дарон Мёрфи (гитара, бас, гармоника) и Аарон Брукс (ударные).

Сформированный в начале 2008 году в Бруклине, Нью-Йорк, коллектив избрал целью исключительно концертную деятельность, записываться они не собирались. «Мы чувствовали себя своего рода луддитами, — объясняет вокалистка Лаура Доун. — Никаких записей. Если вы хотите нас услышать, единственный шанс — попасть на наш концерт.»

Тем не менее, со временем музыканты уступили давлению меломанов и решили издать свои записи. Дебютный альбом команды с автоназванием был представлен слушателям 1 сентября 2009. Альбом, включающий 13 треков, записан «живьем», без каких-либо наложений и доводок. По словам музыкантов, запись альбома велась на домашней звукозаписывающей студии Моби в его нью-йоркской квартире, на каждую песню отводилось максимум три дубля.

Коллектив звучит как пьяная борьба в баре между John Lee Hooker и Куртом Вайлем или Big Mama Thornton и Робертом Митчем. Старый блюз, соул, старомодные психоделические вкрапления в песнях о сексе, отчаянье, слепой радости. Фронтменом является белая девушка с голосом частично как у Бесси Смит и Дасти Спрингфилд. Их живые концерты проходят с участием бэк-вокалистов Джейми Рей и Чери Марторана (известных как Death Threats)

Дискография 
 'The Little Death NYC' 2009

Ссылки 
 http://www.myspace.com/thelittledeathnyc — официальная страничка на MySpace

Рок-группы США
Музыкальные коллективы из Нью-Йорка
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2008 году